Glässing ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Glässing (1866–1952), ehemaliger Oberbürgermeister von Wiesbaden und Oberfinanzpräsident in Darmstadt
 Wilhelm Glässing (1865–1929), Jurist und ehemaliger Oberbürgermeister von Darmstadt